Senate General Secretariat é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2013.

Clubes de futebol do Camboja